Příjmení Lenz nosí více různých osobností:

 Alfred Lenz (1832–1907) – rakouský průmyslník a politik
 Antonín Lenz (1829–1901) – český kněz a pedagog
 Harald Othmar Lenz (1798–1870) – německý přírodovědec
 Heinrich Lenz (1804–1865) – německý fyzik
 Jakob Michael Reinhold Lenz (1751–1792) – německý spisovatel a básník
 Oskar Lenz (1848–1925) – německo-rakouský geolog, mineralog a cestovatel
 Rudolf Lenz (1920–1987) – rakouský herec
 Siegfried Lenz (1926–2014) – německý spisovatel